apogeum – określenie osiągnięcia wartości maksymalnej, np. apogeum wzrostu ekonomicznego,
 apogeum – antonim perygeum, jedna z apsyd, punkt na orbicie eliptycznej ciała okrążającego Ziemię, znajdujący się najdalej od Ziemi
 apogeum – określenie momentu szczytowego fabuły

Nazwy własne w muzyce 
 Apogeum – grupa muzyczna Jana Skrzeka
 Apogeum – grupa muzyczna Moniki Rzeźniczek
 Apogeum – czwarty album grupy Ascetoholix